2737 км — остановочный пункт на линии Карбышево-I — Татарская главного хода Транссибирской магистрали, в составе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги. Находится  в Омском районе Омской области, на территории Богословского сельского поселения. 

Для обслуживания путевого хозяйства возник населённый пункт железнодорожников 2737 км.

Располагается между о.п. 2733 км и о.п. 2740 км. Расположена  в лесостепной полосе Барабинской низменности, в лесной зоне Омска 

Соседние станции (ТР4):	 	830022 2733 км и  	 	830041 Сыропятское.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Карбышево I — 32, Татарская — 142.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2737 км
 Карта Западно-Сибирской железной дороги — Омск, Татарская, Иртышское
  2737 км на карте 2Gis

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги